Танке Гранде има више значења:

 Танке Гранде (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Гранде, Лас Месас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику